Konstituce (z lat. con-stituere, ustavit, založit, zakotvit) může znamenat:

 Ústava
 konstituce (církev) – soubor církevních dokumentů
 konstituční monarchie – druh státního zřízení
 tělesná konstrukce – stavba těla
 souhrn povahových a dědičných znaků jednotlivce
 uspořádání atomů a vazeb v molekule